Мендисабаль () — испанская фамилия, происходящая от баскского словосочетания, означающего «большая гора». Среди носителей:

 Альварес Мендисабаль, Хуан
 Мендисабаль, Гильермо
 архитектор Мендисабаль — персонаж телесериала «Богатые тоже плачут»